«Восклицания» — дебютный альбом участницы «Объёдинённой Касты» Маринессы, выпущенный 18 мая 2010 года на лейбле Respect Production. В записи альбома активное участие принял Влади (участник Касты). Запись пластинки происходила в Ростове-на-Дону.

Список композиций 
Чудеса
Глазки мои
Мужчинам
Может он не замечал?
Помню
Звуки фанка / при участии Змея (Каста)
Неужели это я
Поэтесса
Необыкновенно
Только вместе
Инь Ян
Дни лет
Всюду-всюду

Рецензии 
 — пишет Николай Редькин на сайте rap.ru.

Примечания 

Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы Respect Production
Альбомы Маринессы